Базисный Питомник — название населённых пунктов в России:

 Базисный Питомник — посёлок в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Базисный Питомник — посёлок в Калининском районе Тверской области.